San Niceta e Santa Niceta possono riferirsi a:

Santi 
Santa Niceta di Licia (III secolo]), martire con santa Aquilina in Licia al tempo delle persecuzioni di Decio, celebrata il 24 luglio;
San Niceta il Goto (†370), soldato convertito al cristianesimo, martire sotto il goto Atanarico, celebrato il 15 settembre;
San Niceta di Remesiana (†414), vescovo in Remesiana, celebrato il 22 giugno (anticamente anche il 7 gennaio);
San Niceta di Aquileia (†485), patriarca di Aquileia, celebrato il 22 giugno;
San Niceta di Apollonia (†735), vescovo di Apollonia, celebrato il 20 marzo;
San Niceta di Medikion (†824), abate del monastero di Medikion in Bitinia, celebrato il 3 aprile;
San Niceta di Paflagonia (†831), monaco a Costantinopoli, originario della Paflagonia, celebrato il 6 ottobre;
San Niceta il Confessore (†838), venerato dalla Chiesa cattolica di rito orientale, celebrato il 13 ottobre.

Altro 
Abbazia di San Niceta, abbazia in Melendugno (provincia di Lecce), risalente al XII secolo e dedicata a San Niceta il Goto.